Direct Action – powstała w 2014 roku spółka cywilna produkująca specjalistyczny ekwipunek o profilu militarnym, ze szczególnym nastawieniem na zastosowanie w jednostkach specjalnych wojska i policji.

Od początku istnienia marki do jej powstania i rozwoju zaangażowani byli ludzie związani z jednostkami specjalnymi, w tym doświadczeni operatorzy takich jednostek, jak m.in. JW GROM, jak i Brandon Webb, instruktor Navy Seals i autor książek o tematyce wojskowej. Marka Direct Action aktywnie uczestniczy w targach branżowych, nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, m.in. na największych targach outdoorowych IWA w Norymberdze, Milipol w Paryżu, specjalistycznych targach Enforce Tac w Norymberdze czy Shot Show w Las Vegas.

Od 2017 roku z wyposażenia produkowanego przez firmę Direct Action oficjalnie korzysta JW GROM.

Produkty 
Produkty marki Direct Action kompatybilne z systemem MOLLE/PALS charakteryzują się wycinanymi laserowo otworami (w zastępstwie za doszywane specjalne taśmy, będące pierwowzorem systemu MOLLE/PALS). Produkty wykonywane są z wykorzystaniem materiału o nazwie Cordura, opracowanego przez firmę DuPont. Direct Action oferuje swoje wyroby w wielu kolorach i kamuflażach w tym:

 Multicam.
 wz. 93 Pantera Leśna.
 Flecktarn.
 M81 Woodland.
 Rodzina kamuflaży Pencott.

Plate Carriers (Nośniki Płyt) 
Jednym z ważniejszych produktów marki Direct Action są tzw. plate carriers, w tym używany przez JW GROM model SPITFIRE, którego nazwa nawiązuje do samolotów używanych przez polskich pilotów biorących udział w tzw. bitwie o Anglię podczas II wojny światowej. Ponadto: HELLCAT, CORSAIR oraz moduły doczepiane do plate carrierów za pośrednictwem systemu MOLLE/PALS (np. ładownice).

Chest Rig (Modułowe Panele Piersiowe) 
Modułowe panele piersiowe, tj. kamizelki taktyczne z możliwością doczepiania do nich dodatkowych modułów (np. ładownic), a wśród nich modele: THUNDERBOLT, HURRICANE, TEMPEST, TIGER MOTH, TYPHOON.

Pasy taktyczne 
Pasy wykorzystywane do przenoszenia sprzętu taktycznego, w tym broni. Są to modele: MUSTANG, WARHAWK, MOSQUITO.

Ładownice 
Wykorzystujące system MOLLE/PALS modułowe kieszenie na magazynki, granaty (odłamkowe, dymne, błyskowo-hukowe).

Modułowe kieszenie na dodatkowy osprzęt 
Wykorzystujące system MOLLE/PALS modułowe kieszenie do przenoszenia osprzętu takiego jak radio, kajdanki, pałka teleskopowa, apteczki, worki zrzutowe na puste magazynki, worki hydracyjne.

Zawieszenie do broni i kabury 
Kabury z kydexu na broń krótką oraz zawieszenie do broni długiej

Plecaki i torby 
Plecaki taktyczne, zarówno przystosowane do skoków spadochronowych (HALIFAX), jak i plecak niskoprofilowy (DRAGONFLY). Ponadto plecaki codziennego użytku, tj. DRAGON EGG, DUST i GHOST oraz torby codziennego użytku MESSENGER BAG.

Inne 
Odzież i akcesoria zaprojektowane do ogólnego (nie tylko taktycznego) użytku, w tym butelki z Tritanu,patche, koszulki, czapki i kominiarki).

Marka w kulturze 
Plecaki marki Direct Action zostały wykorzystane jako rekwizyty w serialu telewizji NBC pt. "The Brave".

Przypis 

Przedsiębiorstwa we Wrocławiu